Revolver je lahko:
 revolver - strelno orožje
 Revolver:
 Revolver - film iz leta 1973
 Revolver - film iz leta 1978
 Revolver - film iz leta 1988
 Revolver - film iz leta 1992
 Revolver - film iz leta 2001
 Revolver - film iz leta 2005
 Revolver, album skupine The Beatles iz 1966.